Dantscher ist der Familienname von:
 Kaspar Dantscher  (1878–1944), deutscher Professor für Wasserbau
 Karl von Dantscher (1813–1887), österreichischer Anatom
 Victor von Dantscher (1847–1921), österreichischer Mathematiker